Бенуа́ Сока́ль (; , Брюссель, Бельгия — , Реймс, Франция) — художник комиксов и автор ряда компьютерных игр. Наиболее известен как создатель приключенческой компьютерной игры Syberia.

Биография 
В 1974 году окончил Институт св. Луки в Брюсселе.

Один из ведущих европейских авторов, работающих в жанре графической новеллы. Был среди первых, кто начал раскрашивать свои картины с помощью компьютера. С 1996 года начал работать с трёхмерной графикой.

Впервые заявил о себе в мире компьютерных игр проектом Amerzone, получившим на фестивале Imagina’99 престижную премию PixelINA Award. Сокаль принимал участие во всех стадиях создания игры:  отрисовке графики, создании диалогов и общем руководстве проектом.

В ноябре 1999 года Сокаль опубликовал коллекцию набросков и эскизов к этой игре, озаглавив книгу «Свидетельства исследователя» ().

В 2001 году приступил к руководству нового проекта — компьютерной игрой Syberia, изданной в 2002 году компанией Microïds и получившей множество наград по всему миру.

В 2003 году Сокаль создал собственную компанию White Birds Productions, просуществовавшую до 2011 года. Ей были выпущены компьютерные игры Paradise (2006), Sinking Island (2007) и Nikopol: Secrets of the Immortals (2008).

В 2004 году увидело свет продолжение игры Syberia — квест Syberia II.

В апреле 2009 года было объявлено о начале работ над продолжением серии игр Syberia — квестом Syberia III, которая увидела свет лишь спустя 8 лет, в 2017 году.

В августе 2019 года была анонсирована четвёртая часть серии игр Syberia — квест Syberia: The World Before. В октябре 2020 года состоялся выпуск демоверсии и сообщено, что выход игры запланирован на 2021 год. 3 декабря 2021 года стало известно, что выпуск игры перенесён на 2022 год. 

Бенуа Сокаль скончался 28 мая 2021 года в Реймсе после продолжительной болезни.

Игры 
 Amerzone (1999)
 Syberia (2002)
 Syberia II (2004)
 Paradise (2006)
 Sinking Island (2007)
 Nikopol: Secrets of the Immortals (2008)
 Syberia III (2017)
 Syberia: The World Before (2022)

Награды 
 2006 — Орден Искусств и литературы
 2007 — Орден Леопольда II

Призы 
 1999 — Prix Pixel-INA (в категории «Games») на фестивале Imagina 99 festival, Монако
 2002 — GameSpy PC Adventure Game of the Year
 2003 — номинация на приз за лучшие диалоги на фестивале Angoulême International Comics Festival, Франция

Примечания

Ссылки 

Разработчики компьютерных игр
Художники комиксов